Уса́дьба Филимонки (также: Филимонцы) расположена на территории Новой Москвы, за МКАДом, по адресу: посёлок Филимонки, на берегу реки Ликова.

История 
Усадьба Филимонки начала XIX века (известна с 1801 года) была выстроена генерал-майором Дмитрием Васильевичем Измайловым. Он построил дом в стиле классицизма, разбил липовый парк и создал на реке каскад прудов с островами.

В настоящее время находится в аварийном состоянии. Главный дом, в котором проживала основательница Князе-Владимирского монастыря, сестра князя Владимира Святополк-Четвертинского Вера (позднее - филимонковская школа, затем - склады Марьинской птицефабрики) сгорел в 2006 году. Сохранился флигель и парк. Остальные постройки к 2012 году пришли в полнейший упадок. Усадьба имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Архитектура 
На окраине Филимонок, на высоком берегу реки Ликовки, на противоположном берегу от полуразрушенного Князе-Владимирского монастыря, среди одичавшего парка стоял (пока не сгорел летом 2006 года) усадебный дом XIX в. жёлтой окраски, украшенный бельведером (крытой беседкой) на крыше. Ныне усадебный дом вообще не существует: в пожаре уцелела только колоннада первого этажа.

Архитектура здания сочетает черты древнерусского, византийского, романского зодчества. 

Архитектор главного дома усадьбы неизвестен.

Настоящее время 
В настоящее время военно-исторический лагерь «Партизанский край».

Объект культурного наследия федерального значения.

Примечания

Ссылки 
 Филимонки (усадьба)
 При новом владельце был построен двухэтажный деревянный дом в стиле позднего классицизма, разбит липовый парк, устроена система прудов на реке Ликова. Следующий хозяин имея, помещик Лачинов, в 1820-е годы продал его князю Борису Антоновичу Святополк-Четвертинскому. Б.А. Четвертинский участвовал в наполеоновских войнах с 1805 года, награжден орденами. В Отечественную войну 1812 года был командиром особого полка. Четвертинский после окончания Отечественной войны 1812 года вместе со своей семьей проводил большее время года в своём московском доме, а летние месяцы традиционно в загородном имении — Филимонках. // В усадьбе, Святополк-Четвертинские почти ничего не меняли. Компактный, двухэтажный, с квадратным планом дом был частично возобновлён после войны 1812 года. (Поговаривали даже, что в этом доме на ночь останавливался Наполеон, при отступлении из Москвы.) Его гладкие фасады, с редкими окнами завершены массивными фронтонами во всю ширину корпуса. Главным украшением господского дома служит двухъярусная лоджия с колоннадой тосканского ордера со стороны двора. Дом увенчан лёгким бельведером с небольшим куполом. Живописный террасный парк на склоне реки Ликовы не претерпел изменений. // Последние годы в господском доме располагалась местная школа.
 Усадьба ФИЛИМОНКИ (Филимонцы), Московская область, Ленинский район (Новая Москва)

 На Wikimapia.
 МОСКВА 2013 // Подготовлено Центром капитализации наследия для ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» // Усадьба Филимонки // Москва, поселение Филимонковское, поселок Филимонки // Рекомендации по приспособлению // усадьба Филимонки
 «Заброшки и путешествия» // Усадьба Филимонки

Достопримечательности Москвы
Усадьбы Москвы